Стеце́нко — украинская фамилия.

Известные представители 
 Стеценко, Александр Георгиевич (1902—?) — советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол.
 Стеценко, Анатолий Иванович (1913—?) — советский футболист, вратарь.
 
 Стеценко, Борис Владимирович (1935—2007) — работник советской добывающей промышленности, бригадир, Герой Социалистического Труда.
 Стеценко, Вадим Кириллович (1914—1984) — украинский скрипач, сын Кирилла Стеценко.
 Стеценко, Василий Александрович (1822—1901) — российский адмирал.
 Стеценко, Василь (:uk:Стеценко Василь Кіндратович, 1901—1971) — украинский художник-график.
 Стеценко, Владимир Иванович (род. 1941) — украинский композитор и педагог.
 Стеценко, Владислав Яковлевич (род. 1935) — профессор-консультант кафедры математического анализа Ставропольского государственного университета.
 Стеценко, Григорий (:uk:Стеценко Григорій Андрійович, 1710—1781) — украинский художник. Монументалист и портретист.
 Стеценко, Дмитрий (1997) — украинский самбист.
 Стеценко, Дмитрий Александрович (род. 1987) — украинский политический деятель.
 Стеценко, Иван Яковлевич (1891—1958) — военный деятель, начальник Технического управления и Управления технического снабжения ВМФ, инженер-вице-адмирал.
 Стеценко, Кирилл Григорьевич (1882—1922) — украинский музыкальный и государственный деятель, хоровой дирижёр, священник.
 Стеценко, Константин Васильевич (1862—1920) — русский адмирал.
 Стеценко, Наталия Ивановна (род. 1945) — деятель советского и российского телевидения, редактор, продюсер.
 Стеценко, Николай Александрович (1817—1882) — российский вице-адмирал.
 Стеценко, Николай Иванович (1932—2000) — Герой Социалистического Труда.
 
 Стеценко, София (:uk:Стеценко Софія Сергіївна, род. 2003) — украинская актриса, внучка в сериале «Сваты».
 Стеценко, Степан Емельянович (1903—1989) — советский партийный и государственный деятель.
 Стеценко, Татьяна Ивановна (род. 1957) — советская гребчиха.
 Стеценко, Юрий Николаевич (род. 1945) — советский гребец на байдарках и каноэ, олимпийский чемпион, чемпион мира.

См. также 
 Улица Стеценко в Киеве